Stati Uniti d'America
Crestwood – villaggio della contea di Cook, Illinois
Crestwood – città della contea di Oldham, Kentucky
Crestwood – città della contea di St. Louis, Missouri